Unió Cívica Democràtica (del seu nom en eslovac Občianská Demokratická Únia), partit polític històric d'Eslovàquia
 Odu també és el malnom de Nnamdi Oduamadi, jugador de futbol de Nigèria